Fabinho (1975) Fábio de Souza, brazil labdarúgó
 Fabinho (1976) Fábio de Jesus, brazil labdarúgó
 Fabinho (1977) Fábio Trinidade da Silveira, brazil labdarúgó
 Fabinho (1980) Fábio Alves Félix, brazil labdarúgó
 Fabinho (1982) Fábio de Matos Pereira, brazil labdarúgó
 Fabinho (1983) Fabio Souza dos Santos, brazil labdarúgó
 Fabinho (1984) Fábio Augusto Machado, brazil labdarúgó
 Fabinho (1985) Fábio Alves Macedo, brazil labdarúgó
 Fabinho (1986) Fábio Gonçalves, brazil labdarúgó
 Fabinho (1991) Fábio Ayres, brazil labdarúgó
 Fabinho (1993) Fábio Henrique Tavares, brazil labdarúgó